Salsano  ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo Salsano (1939–2004), italienischer Historiker und Soziologe
 Fausto Salsano (* 1962), italienischer Fußballspieler und -trainer
 SallyAnn Salsano (* um 1974), US-amerikanische Fernsehproduzentin
 Sandro Salsano (* 1979), italienischer Unternehmer und Investor